Тиммер () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Тиммер, Альберт (род. 1985) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Тиммер, Хендрик (1904—1998) — нидерландский теннисист.
 Тиммер, Хендрика (1926—1994) — нидерландская шахматистка.
 Тиммер, Хенк (род. 1971) — нидерландский футболист, вратарь.
 Тиммер, Марианне (род. 1974) — нидерландская конькобежка, трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира.